Центральный элемент
 Центральный элемент в общей алгебре — элемент магмы, коммутирующий со всеми её прочими элементами, в частности:
 Центральный элемент группы
 
 Центральный элемент в теории музыки — группа тонов и созвучий, формирующая тональность.